Iranisch bezeichnet

 die Amtssprache des Iran, siehe Persische Sprache
 eine Sprachgruppe innerhalb der indogermanischen Sprachfamilie, siehe Iranische Sprachen
 zu Iran gehörend oder daher stammend